Ри́у-Не́гру:

 Риу-Негру — крупнейший левый приток Амазонки.
 Риу-Негру  — микрорегион в Бразилии, входит в штат Парана.
 Риу-Негру — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. 
 Риу-Негру — микрорегион в Бразилии, входит в штат Амазонас.
 Риу-Негру — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.